Edmundo Castilho (Penápolis, 5 de dezembro de 1929 - Santos, 9 de junho de 2016) foi um médico brasileiro, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná desde 1956. Foi o responsável pela fundação, em 1967, do maior Sistema Cooperatista Médico do Mundo, o Sistena Unimed - União dos Médicos, Unimed

Edmundo Castilho faleceu em 9 de junho de 2016, ao 86 anos, em Santos, São Paulo. Ele sofreu infarto segundo os próprios familiares. Edmundo era irmão do Doutor Ricardo Castilho, natural de Glicério, ex-prefeito e também ex-deputado estadual.

Médicos do estado de São Paulo
Alunos da Universidade Federal do Paraná
Naturais de Penápolis
Unimed